O „defecțiune a barajului” sau „ruperea barajului” este un tip catastrofal de defecțiune structurală caracterizată prin eliberarea bruscă, rapidă și necontrolată a apei captate sau probabilitatea unei astfel de eliberări necontrolate. Între anii 2000 și 2009, peste 200 de defecțiuni notabile de baraj au avut loc în întreaga lume.

Un baraj este o barieră peste apa curgătoare care obstrucționează, care direcționează sau încetinește curgerea, creând adesea un lac de acumulare, lac sau bazine. Majoritatea barajelor au o secțiune numită „deversor sau deversor” peste sau prin care apa curge, fie intermitent, fie continuu, iar unele au instalate sisteme de generare de energie hidroelectrică.

Barajele sunt considerate „instalații care conțin forțe periculoase” conform dreptului internațional umanitar datorită impactului masiv al unei posibile distrugeri asupra populației civile și asupra mediului. Defecțiunile unui baraj sunt relativ rare, dar pot provoca pagube imense și pierderi de vieți omenești atunci când apar. În 1975, eșecul barajului Banqiao și a altor baraje din Provincia Henan, China a provocat mai multe victime decât orice altă defecțiune a barajului din istorie. Dezastrul a ucis aproximativ 171.000 de oameni și 11 milioane de oameni și-au pierdut casele.

Principalele cauze ale defectării barajului

Cauzele obișnuite ale defectării barajului includ: 
 Materiale/tehnici de construcție necorespunzătoare (Barajul Gleno) 
 Eroarea de proiectare a Spillway (aproape defecțiunea Barajului Glen Canyon) 
 Scăderea înălțimii crestei barajului, care reduce debitul deversorului (Barajul South Fork)
 Instabilitate geologică cauzată de modificările nivelului apei în timpul umplerii sau a unei topografii slabe (Barajul Malpasset). 
 Alunecarea unui munte în rezervor (Barajul Vajont – nu tocmai o defecțiune a barajului, dar a cauzat deplasarea aproape a întregului volum al rezervorului și depășirea barajului) 
 Întreținere slabă, în special a conductelor de evacuare ( Barajul Lawn Lake, Prăbușirea barajului Val di Stava)
 Aflux extrem (Barajul Shakidor) 
 Eroare umană, computerizată sau de proiectare (Inundația Buffalo Creek, Lacul de acumilare Dale Dike, Uzina de depozitare cu pompare Taum Sauk) 
 Eroziune internă  sau conducte, în special în barajele de pământ (Barajul Teton) 
 Cutremure 
 Instabilitatea peisajului determinată de climă (avalanșe de gheață, alunecări de teren permafrost, curgeri de resturi, inundații izbucnite din lacurile glaciare și alunecări de teren) lacuri îndiguite)

Încălcare deliberată 
Un caz notabil de spargere intenționată a barajului a fost raidul Regatul Unit|Royal Air Force Dambusters asupra Germaniei în Al Doilea Război Mondial (numit de cod " Operațiunea Chastise"), în care șase baraje germane au fost selectate pentru a fi sparte pentru a avea un impact asupra infrastructurii germane și a capacităților de producție și energie care decurg din râurile Ruhr și Eder. Acest raid a devenit ulterior baza pentru mai multe filme.

Atacurile asupra barajelor au fost restricționate în articolul 56 din Protocolul I din 1977, amendamentul la Convenția de la Geneva. Barajele nu pot fi atacate în mod legal „dacă un astfel de atac poate provoca eliberarea de forțe periculoase din lucrări sau instalații și, în consecință, pierderi grave în rândul populației civile”, cu excepția cazului în care „este folosit pentru alte funcții decât cele normale și în mod regulat, semnificativ și direct. sprijinul operațiunilor militare și dacă un astfel de atac este singura modalitate fezabilă de a înceta acest sprijin”. Dispoziții similare se aplică și altor surse de „forțe periculoase”, precum centralele nucleare.

Alte cazuri includ bombardarea chineză a mai multor baraje în timpul Taifunului Nina (1975) în încercarea de a le drena înainte ca lacurile de acumularelor să se reverse. Taifunul a produs ceea ce acum este considerat o inundație de 1 în 2000 de ani, pentru care puține sau vreunul dintre aceste baraje au fost proiectate să supraviețuiască.

Lista defecțiunilor majore ale barajului

Note

Legături externe
A list of dam failures and incidents in the United States Dam Safety.org
Chronology of major tailings dam failures from 1960 WISE Uranium Project
Chanson, H. (2009) Application of the Method of Characteristics to the Dam Break Wave Problem Journal of Hydraulic Research, IAHR, Vol. 47, No. 1, pp. 41–49  (ISSN 0022-1686). Available as a pdf at 
Dam Failure and Flood Event Case History Compilation  Bureau of Reclamation
Mount Polley mine: Ex-engineers warned tailings pond 'getting large'
Floods from tailings dam failures

Pericole tehnologice
Dezastre de baraj